Джиро д’Италия 2015 () — 98-я супервеломногодневка по дорогам Италии и Швейцарии. Стартовала 9 мая в Сан-Лоренцо-аль-Маре командной гонкой на время, а завершилась 31 мая в Милане.

Участники 

Автоматически приглашения на гонку получили 17 команд мирового тура. Также организаторами гонки были предоставлены 5 специальных приглашений на гонку.

Всего на старт вышли 198 гонщиков из 22 команд:

Маршрут 
Впервые старт велогонки примет лигурийский приморский город Сан-Лоренцо-аль-Маре. Маршрут первых этапов пройдёт вдоль побережья Лигурийского моря до Специи, затем через Тоскану, Лацио и Молизе в Кампанию, где после финиша в Сан-Джорджо-дель-Саннио запланирован первый день отдыха.

Затем гонка переместится на адриатическое побережье Апеннинского полуострова в Чивитанова-Марке, откуда пойдет на север через Эмилию-Романью в Венецию, где гонщиков ожидает 59,2 км индивидуальная гонка на время и старт первого горный этапа перед вторым днём отдыха.

Горная третья неделя гонки начнётся этапом с пятью подъёмами, включая перевал Тонале и Мортироло, в области Трентино-Альто-Адидже, маршрут повернёт на запад. Затем через Ломбардию с заездом в Швейцарию и далее в Пьемонт с заездом в Валле-д’Аоста. Завершится велогонка спринтерским этапом из Турина в Милан.

Маршрут гонки состоит из 21 этапа общей протяжённостью 3481,8 км (по 165,8 км на этап в среднем) и содержит:
 1 командную разделку
 1 индивидуальную разделку
 7 спринтерских этапов
 5 холмистых этапа
 3 холмистых этапа с финишами в подъём
 4 горных этапов с финишами в подъём

Обзор гонки

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Общий зачёт

Спринтерская классификация

Горная классификация

Молодёжная классификация

Trofeo Fast Team

Trofeo Super Team

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Джиро д’Италия
Спорт в Италии в 2015 году
Май 2015 года